Toromys grandis — вид грызунов из семейства щетинистых крыс, эндемичный для нижнего течения Амазонки. Крупная крыса с густо поросшим шерстью хвостом, ведущая ночной образ жизни и вьющая гнёзда в дуплах деревьев, как правило, вблизи воды. Возможно, единственный вид рода Toromys.

Таксономия и наименование 
Среди местного населения вид известен как Toró preto (, последнее слово обозначает всех древесных щетинистых крыс, являясь португальским звукоподражанием издаваемым ими звукам). При первом описании в 1845 году немецкий зоолог И. А. Вагнер включил данный вид в род щетинистых крыс Loncheres, в 1930-е годы признанный синонимом родового названия Echimys (коро). К этому моменту ряд биологов уже относили Loncheres grandis к роду Echimys.

К 1970-м годам гетерогенность рода Echimys стала настолько очевидной, что из него начали выделять отдельные виды. В частности, был выделен самостоятельный род Makalata, в который в 1997 году «Полевой справочник животных неотропических лесов» включил и Echimys grandis. Наконец, в 2005 году этот вид был выделен в монотипический род Toromys. Название рода образовано от туземного названия древесных щетинистых крыс с сохранением видового имени grandis ().

В том же году в другой публикации было высказано предположение о близком родстве видов Makalata grandis и Makalata rhipidurus, и справочник 2015 года «Млекопитающие Южной Америки» рассматривает последний, обитающий в Перу, как часть рода Toromys. Вид фигурирует как Toromys rhipidurus также на сайте МСОП. В 2018 году появилась публикация, описывающая ещё один вероятный перуанский вид рода Toromys — T. albiventris.

Внешний облик 
Крупная крыса с короткими круглыми ушами. Средняя длина тела (от кончика морды до основания хвоста)  (от 275 до 354). Длина хвоста в среднем  (244—361), задней лапы —  (40—65), уха —  (15—25). Череп крупный и массивный, длина от 60,8 до , носовые кости медиально сжаты. Передний и задний гребни (протолоф и металоф) верхних моляров соединены тонкой складкой. Наружный слуховой проход отделён от чешуйчатой кости тонким гребнем височной кости.

Хвост полностью покрыт шерстью, чешуек кожи не видно — основная отличительная характеристика рода Toromys, на конце короткая () кисточка. Шерсть толстая, грубая, с негибкими щетинками. Верхняя часть тела пегая (перемежаются золотистые и чёрные участки), голова преимущественно чёрная со вкраплениями золотистого цвета. Голова в целом темнее туловища. Хвост и плечи также чёрные. Шерсть на нижней стороне тела светлее, от золотисто-жёлтой до соломенно-жёлтой, иногда с центральной продольной золотисто-жёлтой полосой. На передних и задних лапах шишковидные складки между подушечками.

Образ жизни и распространение 
Toromys grandis ведёт ночной образ жизни. Обитает на деревьях, где вьёт гнёзда в дуплах. Голотип, согласно публикации Вагнера, был пойман в «Манакири, близ устья Солимойнс». К 2005 году были известны 16 мест обитания, расположенные по обоим берегам Амазонки в её нижнем течении на территории Бразилии — от места слияния с Риу-Негру до острова Кавиана вблизи её впадения в океан, а также в среднем и нижнем течении ещё одного притока Амазонки - реки Тапажос. К концу 2010-х годов количество известных мест обитания увеличилось до 24, в том числе на ещё одном притоке Амазонки — реке Пурус. Две из известных локаций расположены в границах охраняемых природных территорий. Все известные места обитания расположены вблизи воды в низинных влажных тропических лесах, вблизи уровня моря.

Согласно МСОП, Toromys grandis — вид, вызывающий наименьшие опасения. Это обусловлено большой площадью его ареала и малой вероятностью быстрого сокращения численности.

Примечания

Литература 
 
 
 .

Щетинистые крысы
Животные, описанные в 1845 году
Млекопитающие Южной Америки
Эндемики Бразилии